Alt
 Alt — клавіша на клавіатурі IBM PC‐сумісних ПК.

alt
 alt.* — ієрархія груп новин.
 alt (HTML) — атрибут у HTML і XHTML.
 alt — код південноалтайської мови в ISO 639-3.

ALT
 ALT Linux Team
 ALT Linux (компанія)
 Дистрибутиви ALT Linux
 Alt-код

Див. також 
 Альт
 АЛТ (аланінамінотрансфераза) — фермент, широко використовуваний у медицині для лабораторної діагностики ушкоджень печінки